Employé seul, Spinoza désigne généralement le philosophe Baruch Spinoza.

Sciences et techniques 
 (7142) Spinoza est un astéroïde de la ceinture principale, nommé en l'honneur de Baruch Spinoza.

Culture et société

Distinctions 
 Le prix Spinoza est la plus haute distinction néerlandaise en termes de prix scientifique. Il est attribué par l'.

Littérature 
 Spinoza encule Hegel est le premier roman de Jean-Bernard Pouy, publié en 1983.

Monuments 
 La maison de Spinoza est un bâtiment situé au centre de La Haye (Pays-Bas), où a habité Baruch Spinoza ;
 Le temple Spinoza est une ancienne synagogue de Tunis (Tunisie).

Patronyme 

 Baruch Spinoza (1632-1677), un philosophe néerlandais ;
 Nadine Spinoza (1968-), une actrice française ;
 Régis Spinoza (1971-), un prêtre traditionaliste.

Toponyme 
 La rue Spinoza est une voie du  de Paris.